Михаил Ткачук:
 Ткачук, Михаил Анатольевич (род. 1971) — украинский и молдавский футболист, нападающий.
 Ткачук, Михаил Герасимович (1885—1972) — генерал-хорунжий Армии УНР.
 Ткачук, Михаил Петрович (род. 1941) — советский режиссёр-кинодокументалист.